Phaulophara är ett släkte av fjärilar. Phaulophara ingår i familjen Copromorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Phaulophara